Krivnja može značiti:

 Krivnja (osjećaj)
 Krivnja (pravo)